Vláda teroru může být:
 obecně hrůzovláda
 jakobínský teror
 Vláda teroru (film)
 Vláda teroru (Pán času)
 Vláda teroru (album)